Jumbo-Visma ist das erfolgreichste Radsportteam der Niederlande und hat seinen Sitz in Amsterdam. Bis 2012 war 16 Jahre lang die niederländische Rabobank Sponsor.

Geschichte

Anfänge 
Aufgebaut wurde die Mannschaft 1984 unter dem Namen Kwantum durch Jan Raas.

Rabobank

Das Team mit namhaften niederländischen Fahrern (Erik Dekker, Michael Boogerd) konnte sich Anfang der 2000er Jahre vor allem mit spanischen Fahrern verstärken, allen voran dem dreifachen Weltmeister Óscar Freire. Auch der Bergspezialist Michael Rasmussen gehörte dem Team zwischen 2003 und 2007 an. Die Mannschaft besaß von Anfang an eine ProTeam-Lizenz und nahm an der UCI ProTour und der Nachfolgeserie UCI World Tour teil.

Hauptsponsor war von 1996 über 16 Jahre bis Ende 2012 das niederländische Kreditinstitut Rabobank. Unter diesem Sponsor unterhielt der Teambetreiber außerdem noch als Farmteam das Rabobank Continental Team, das UCI MTB Team Rabobank Giant Offroad Team und im Frauenradsport das Rabobank Women Cycling Team.

Aufgrund der anhaltenden Fälle von Doping im Radsport gab der Hauptsponsor Rabobank im Oktober 2012 bekannt, sich zum Ende des Jahres 2012 als Sponsor aus dem Radsport zurückzuziehen. Anlass war das gegen den Spanier Carlos Barredo eingeleitete Verfahren, der im Team Rabobank fuhr, und die Dopingaffäre Lance Armstrong.

Im Januar 2013 gaben mehrere ehemalige Rabobank-Fahrer zu, während ihrer aktiven Zeit bei dem Team gedopt zu haben: Thomas Dekker, der von 2005 bis zu seinem positiven Test auf EPO bei dem Team fuhr, erklärte, Doping sei „Teil des Berufs“ gewesen. Danny Nelissen gab an, zur Tour de France 1996 und 1997 sei ihm durch den Teamarzt Geert Leinders EPO verabreicht worden. Auch Marc Lotz gab Doping zu. In seiner Zeit bei Rabobank habe er ab 2001 Stimulanzien, Steroide und EPO genommen. Er stellte jedoch keinen Zusammenhang zum Team her. Michael Rasmussen, der im Jahr 2007 kurz davor stand, für das Team die Tour de France zu gewinnen, legte ein umfangreiches Geständnis ab. Er sagte, dass er von 1998 bis 2010 praktisch ununterbrochen gedopt habe. Auch der deutsche Fahrer Grischa Niermann, der 13 Jahre für das Team fuhr, gab zu, zwischen 2000 und 2003 einige Male gedopt zu haben.

Ebenso gestand im März der Däne Rolf Sørensen, der von 1996 bis 2000 für das Team aktiv war, Doping mit EPO und Kortison. Auch Michael Boogerd gestand den Gebrauch unerlaubter Hilfsmittel, er bekam sogar Bluttransfusionen seines Bruders Rini Boogerd am Tag vor seinem Touretappensieg in La Plagne verabreicht.

Belkin 

Ab Ende Juni 2013 fuhr das Team unter dem Namen Belkin-Pro Cycling Team. Neuer Hauptsponsor war der US-amerikanische Computer-Hardware-Hersteller Belkin International, der jedoch am 17. Juni 2014 mitteilte, das Sponsorship zum Ende des Jahres 2014 zu beenden.

Jumbo-Visma 

Das Titelsponsoring übernahm die niederländische Lotterie und die Supermarktkette Jumbo. Seit 2019 ist die norwegische Firma für Unternehmenssoftware Visma zweiter Hauptsponsor des Teams Jumbo-Visma.

Zur Saison 2020 wurde das Jumbo-Visma Development Team als UCI Continental Team lizenziert. Diese Mannschaft ist als Development Team mit dem UCI WorldTeam verbunden. 2021 wurde dem Projekt das Jumbo-Visma Women Team hinzugefügt.

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI-Weltrangliste (bis 2004)

UCI ProTour

UCI World Calendar

UCI World Tour

UCI-Weltrangliste (ab 2019)

Mannschaft 2023

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

UCI WorldTeam
Radsportteam in den Niederlanden